

Cinema 
 Backlash – film del 1947 diretto da Eugene Forde
 La frustata (Backlash) – film del 1956 diretto da John Sturges
 Backlash – film del 1986 diretto da Bill Bennett
 Backlash – film del 1994 diretto da David de Vos

Fumetto 
 Backlash – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Marc Slayton – la prima versione dei fumetti
 Jodi Slayton – la seconda versione dei fumetti, infine Jet

Altro 
 Backlash – album dei Bad English del 1991
 Backlash – evento annuale in pay-per-view della WWE
 Backlash – videogioco del 1988